Mary Kelly kan avse

Mary Kelly (författare)
Mary Kelly (konstnär)